Ел Тукан има више значења:

 Ел Тукан (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тукан (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тукан (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тукан (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Тукан (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тукан (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тукан (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тукан (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику